Le terme saumonette est un nom commercial utilisé en français pour plusieurs espèces de petits requins, les petites roussettes, les aiguillats communs, des émissolles ou les requins hâ. Ces requins prennent cette appellation une fois étêtés, vidés et écorchés. Ils font partie des requins les plus consommés en France avec le requin-taupe, tout particulièrement dans la restauration collective.

Ce terme fait référence au saumon, poisson noble. Le terme de « requin » a été jugé peu vendeur, ce poisson ayant une réputation de mangeur d'hommes. Il en est de même pour l'appellation « veau de mer » pour le requin-taupe.

Voir aussi

Notes et références

Requin (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu